Kanton Sedan-Nord 
Kanton Sedan-Est 
Kanton Sedan-Ouest